Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733),  médecin et naturaliste suisse
 Johannes Gaspar Scheuchzer (1684 -1738), frère du précédent, médecin et botaniste suisse
 Wilhelm Scheuchzer (1803-1866), peintre de paysage suisse